Nymphe steht für:
 Nymphe, Naturgeist in der griechischen und römischen Mythologie
 Nymphe (Zoologie), unterschiedliche Entwicklungsstadien von Insekten und Spinnentieren
 Kindfrau, Bezeichnung für ein Mädchen in der Erotik/Sexualität
 (875) Nymphe, Asteroid des Hauptgürtels
 kleine Schamlippen werden Nymphen genannt
 Nymphe (Angelk%C3%B6der), einen speziellen Köder u. a. beim Fliegenfischen
 Namensbestandteil verschiedener Arten von Kolibris

Nymphe ist der Name folgender Schiffe:
 SMS Nymphe (1863), Segelkorvette, preußisches Kriegsschiff
 SMS Nymphe (1899), Kleiner Kreuzer der Gazelle-Klasse der Kaiserlichen Marine
 Nymphe (Schiff, 1944), Minenschiff der Kriegsmarine
 Nymphe, ehemaliges norwegisches Küstenpanzerschiff Tordenskjold, diente 1940–1945 unter dem Namen Nymphe als deutsches Flak-Schiff
 Nymphe (Motorboot), Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee

Siehe auch:
 Ninfa